Agios Ioannis Lampadistis () steht für:

 Ioannis Lampadistis, Märtyrer und Heiliger der orthodoxen Kirche
 Agios Ioannis Lampadistis (Kalopanagiotis), Kirche in der Gemeinde Kalopanagiotis, Bezirk Nikosia
 Agios Ioannis Lampadistis (Pelendri), Kirche in der Gemeinde Pelendri, Bezirk Limassol